

Almenara (Spanje), gemeente in de provincie Castellón in de autonome gemeenschap Valencia.
 Almenara de Adaja, gemeente in de provincie Valladolid, Castilië en León.
 Almenara de Tormes, gemeente in de provincie Salamanca, Castilië en León.
 Puebla de Almenara, gemeente in de provincie Cuenca, Castilië-La Mancha.

Almenara (Minas Gerais), gemeente in de deelstaat Minas Gerais.
 Almenara (microregio), microregio in de deelstaat Minas Gerais.